«Integro» — це третя музична робота гурту «АтмАсфера». В творчому доробку команди
альбоми «Знайти» (2006 рік, арт-рок) та «Forgotten Love» (2006 рік, етно).

Стилістика «Integro» — contemporary та world music, neofolk. Платівка об'єднала музичну культуру різних народів світу, містить елементи фолку різних країн, окрім української та англійської мов в текстах присутні стародавні тексти.

Запис «Integro» проходив на White studio, зведенням та мастерингом опікувався Юрій Лич.

Концепція «Integro» — це цілісність, внутрішня гармонія, справжня любов — це квітка, яку завжди хочеться дарувати іншим. Ідейне наповнення альбому — гармонія внутрішнього та зовнішнього, рівність, єднання. Там, де всі рівні, немає місця війні та розбрату. Там, де всі рівні — панує любов і злагода.

Пісні 
 In… (03:26)
 Нескінченна історія (04:05)
 Інший світ (05:30)
 Шепіт (08:22)
 Квітка и вітер (06:24)
 Козак (03:09)
 Гуцул (06:27)
 Кожен крок… (09:11)
 Namaste (04:58)
 Шепіт (Radio) (03:55)
 Гуцул (Radio) (04:03)
 Кожен крок… (Radio) (04:20)

«In...» — раніше ця пісня була частиною «Нескінченної Історії», а потім виокремилася в окрему композицію. «In…» занурює слухача у світ «Інтегро» — світ єдності та гармонії, світ, в якому кожен хотів би бути.

Опис цього світу дає пісня «Кожен крок» — «…every step is dance, every word is song, every feeling is love…» — це світ, в який ми потрапляємо коли починаємо по-справжньому любити. Для цього не потрібні космічні кораблі, неабиякі здібності, для цього потрібна тільки справжня любов і кожен у своєму житті хоча б раз, хоча б краєчком ока зазирав у цей світ.
 
«Нескінченна Історія» — радісна позитивна пісня, сповнена простоти і щастя, джерелом якого є внутрішній світ. А щастя, яке не залежить від зовнішніх обставин, як відомо, — ніколи не закінчується.
 
«Інший світ»
Ця пісня дуже давня. Була написана ще за часів нашого колишнього ударника Тараса Мельниченко
 
«Шепіт» народився спонтанно, просто прийшов в момент творчого одкровення, імпровізації. Слова цієї композиції дуже сильні, вони про вдячність тим, хто приходить в цей світ і своїм життям, своїми словами дає надію, надихає бути по-справжньому живими. Це настільки дорогий досвіт, що про нього не хочеться кричати, натомість — розказати як секрет на вушко тому, хто насправді хоче почути. Оскільки пісня має східний характер, АтмАсфера часто грає її в нетрадиційному складі, доповнюючи сітаром, індонезійською гітарою, дримбою або гармонією
 
«Квітка і Вітер» — це саунд-трек до однойменної постановки театру «Wind of change». Композиція складається з декількох мотивів, які передають настрій та образ головної героїні вистави — маленької тендітної квітки з великим чистим серцем
 
«Козак» — дуже динамічна, войовнича композиція. В «Integro» увійшла тільки перша частина цієї пісні, оскільки друга частина має тужливий настрій і музиканти вирішили виокремити її та презентувати вже в наступному альбомі. На написання «Козака» гурт надихнула українська народна пісня «Їхав козак за Дунай». Цей твір полюбляв грати на ксилофоні колишній барабанщик «АтмАсфери» Тарас Мельниченко. Він робив це настільки неочікувано, віртуозно та круто, що врешті було вирішено спробувати зімпровізувати щось на цей мотив цілим гуртом. Втім «АтмАсфера» просто так пісні не виконує — все інтерпретується у власному, атмасферному стилі. Тому родзинкою композиції став неординарний ритм 7/8. Таке поєднання додало їй оригінального забарвлення. На давніх шанувальників гурту чекає сюрприз — в «Козаку» є деякі цікаві зміни.
 
«Гуцул» — один з хітів гурту: коли звучить ця пісня жоден зі слухачів не може всидіти на місці. Композиція народився з давніх гуцульських коломийок. «Гуцул» містить в собі відчуття єдності, внутрішньої сили, щастя до сліз; це музика високих гір з м'якою травичкою і кришталево чистими річечками, це настрій всіх мешканців цього чудового краю.
 
«Кожен крок» — композиція, в якій присутні усі почуття: пошук, незупинне прагнення вирватись з тенет буденності та суєти, відчай, страх, потім надія і, в кінці, — любов. Часом здається, що в самій цій пісні міститься декілька інших пісень, що це така собі міні-опера. Музиканти називають «Кожен крок» музою з майбутнього — композиція дуже надихає на створення нових творів.
 
«Намасте» — з одного боку дуже проста, але водночас має в собі щось неповторне. Багато друзів гурту дуже люблять саме цю пісню, адже її можна всюди взяти з собою, підібрати акорди на гітарі та співати. До речі, Тімур Гогітідзе грає з «АтмАсферою» саме завдяки «Намасте». Історія така: колись Андрій Шадій запросив Тімура пограти з ним та Олександром Гончаруком (колишній скрипаль Атми) в його власному проекті. В репертуарі цього гурту була пісня «Намасте». З часом композиція перекочувала до репертуару «АтмАсфери», а з нею і Тімур.

Виконавці 

 Анастасія Яремчук - флейта, вокал
 Юлія Яремчук - клавішні, вокал
 Андрій Шадій - мандоліна, флейта, вокал
 Андрій Черкасов - бас-гітара
 Михайло Пузюрін - гітара
 Тімур Гогітідзе - барабани, дарбука

 У записі брали учать:
 Олександр Гончарук - скрипка
 Ігор Сас - гітара

Щиро дякуємо всім, хто підтримував та допомагав у виданні цього альбому. 

Альбоми гурту АтмАсфера